Il campionato mondiale di Superbike 2003 è la sedicesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Il campionato piloti è stato vinto da Neil Hodgson sulla Ducati 999F03 del team Ducati Fila che ha preceduto di ben 103 punti il compagno di squadra Rubén Xaus.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Ducati che ha conquistato tutte le 24 gare in calendario.

Piloti partecipanti
fonte

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|-

|}

Note

Collegamenti esterni